Зазерка́лье — многозначный термин:
 Зазеркалье — вымышленное пространство, сказочная страна по ту сторону зеркала; в переносном смысле — место, где положение вещей доведено до абсурда.
 «Зазеркалье» — детский музыкальный театр в Санкт-Петербурге.
 «Зазеркалье» — тематический вкладыш-приложение к газете «Московская правда».
 «Зазеркалье» — ростовская рок-группа.
 «Война в Зазеркалье» () — книга Джона Ле Карре.
 «Зазеркалье» — мистический фильм ужасов режиссёра Ким Сунг Хо (Южная Корея, 2003).
 «Зазеркалье» — 12-я серия мультсериала «Сказочный патруль».

См. также 
 Алиса в Зазеркалье (значения)